Het ATP-toernooi van Stockholm 1990 (met de officiële naam Stockholm Open 1990) werd van 22 tot en met 28 oktober 1990 gespeeld in de Zweedse stad Stockholm. Er werd gespeeld op de indoor tapijtbanen van de Kungliga tennishallen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Stockholm
ATP-toernooi van Stockholm